Taiqing Gong  ist mehrdeutig. Es bezeichnet die folgenden daoistischen Tempel:

 Laoshan Taiqing Gong , Lao Shan, Qingdao, Shandong 
 Shenyang Taiqing Gong , Shenyang, Liaoning
 Luyi Taiqing Gong  Luyi, Henan 
 Taiqing Gong  () Hohhot, Innere Mongolei